Кортрейк — місто в Бельгії.
 Кортрейк (футбольний клуб) — бельгійський футбольний клуб із однойменного міста.

Багатозначні терміни